Der Dreisprung der Männer bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wurde am 23. und 24. September 1988 in zwei Runden im Olympiastadion Seoul ausgetragen. 42 Athleten nahmen teil.

Olympiasieger wurde der Bulgare Christo Markow. Er gewann vor Igor Lapschin und Alexander Kowalenko, beide aus der Sowjetunion.

Athleten aus der Bundesrepublik Deutschland, der DDR, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträger

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der bulgarische Olympiasieger Christo Markow verbesserte den bestehenden olympischen Rekord im Finale am 24. September mit seinem ersten Sprung um 22 Zentimeter auf 17,61 m. Den Weltrekord verfehlte er um 36 Zentimeter.

Qualifikation 
Datum: 23. September 1988, 10:10 Uhr

Für die Qualifikation wurden die Athleten wurden in zwei Gruppen gelost. Vier Springer (hellblau unterlegt) übertrafen die direkte Finalqualifikationsweite von 16,90 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. So wurde das Finalfeld mit acht weiteren Wettbewerbern aus beiden Gruppen (hellgrün unterlegt) über die nächstbesten Weiten auf zwölf Starter aufgefüllt. Für die Finalteilnahme reichten schließlich 16,29 m.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

Datum: 24. September 1988, 12:30 Uhr

Für das Finale hatten sich zwölf Athleten qualifiziert, vier von ihnen hatten die geforderte Qualifikationsweite geschafft. Alle drei Athleten aus der Sowjetunion und zwei US-Springer waren im Finale dabei, hinzu kamen jeweils ein Teilnehmer von den Bahamas, aus Belgien, Japan, Nigeria, Polen und der Tschechoslowakei.

Topfavorit war der Welt- und Europameister Christo Markow aus Bulgarien. Weltrekordler Willie Banks aus den USA hatte nicht seine Topform von 1985, dem Jahr seines Rekordsprungs. Als eigentliche Herausforderer für Markow galten die drei sowjetischen Teilnehmer Alexander Kowalenko, Igor Lapschin und Oleg Prozenko.

Christo Markow erreichte schon in der ersten Runde seine Bestweite von 17,61 m, die einen neuen olympischen Rekord darstellte und ihm die Goldmedaille einbrachte. Kowalenko folgte mit 17,42 m vor Prozenko, der 17,38 m erreicht hatte. Diese Rangfolge blieb erhalten bis zum letzten Durchgang. Mit seinem letzten Sprung gelangen Igor Lapschin 17,52 m. Damit verbesserte er sich noch von Platz fünf an Prozenko und Kowalenko vorbei auf Platz zwei und gewann die Silbermedaille. Bronze ging an Alexander Kowalenko und Oleg Prozenko musste sich trotz seiner guten Weite von 17,38 m mit Platz vier begnügen. Die Ränge fünf und sechs belegten die US-Amerikaner Charles Simpkins mit 17,29 m und Weltrekordler Willie Banks mit 17,03 m. Diese sechs Athleten übertrafen die 17-Meter-Marke.

Christo Markow war der erste Olympiasieger Bulgariens im Dreisprung.

Weblinks 
 Official Report : Games of the XXIVth Olympiad, Seoul 1988, Volume 2, Resultate Leichtathletik, S. 243f, englisch/französisch (PDF, 49.580 KB), abgerufen am 1. Dezember 2021
 Olympedia, Athletics at the 1988 Summer Olympics, Triple Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 1. Dezember 2021
 Seoul 1988, Athletics, triple jump men Results, Seite des IOC (englisch), olympics.com, abgerufen am 1. Dezember 2021
 Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Men's triple jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 1. Dezember 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1988